Еле́на Алекса́ндровна Аро́сева (9 июня 1923, Москва, РСФСР — 13 августа 2016, Омск, Российская Федерация) — советская и российская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР (1974). Участник Великой Отечественной войны. Актриса Омского академического театра драмы (1957—2016). Старшая сестра актрисы, народной артистки РСФСР Ольги Аросевой (1925—2013).

Биография 
Родилась 9 июня 1923 года в Москве.

Отец — Александр Яковлевич Аросев, один из руководителей Московского революционного восстания в 1917 году, затем дипломат. Репрессирован в 1937 году.

Мать — Ольга Вячеславовна Гоппен, родом из польских дворян, окончила институт благородных девиц, работала секретарём-референтом у Полины Жемчужиной, жены Вячеслава Молотова. В роду Аросевой были польский аристократ, усмиритель польского восстания (1863—1864) Михаил Муравьёв, купец первой гильдии, актёры.

В годы Великой Отечественной войны участвовала в обороне столицы: вечерами после занятий дежурила на крыше, гасила «зажигалки», работала на лесоповале. Была награждена медалью «За оборону Москвы» (1944 год), в 1945 участвовала в Параде Победы на Красной площади.

В 1945 году окончила Московское городское театральное училище (педагоги: Ариадна Дмитриевна Соколовская, Николай Капитонович Свободин).

Комедийная, лирико-драматическая актриса. Работала в театре «Ленком» г. Брест, в русских драматических театрах Вильнюса и Таллина, в театре Балтфлота, в драматическом театре Петрозаводска.

В 1957 году стала актрисой Омского драматического театра, где работала до конца жизни. В Омск она приехала 31 декабря 1956 года. Тогда же на праздновании Нового года встретила свою судьбу — мужа и партнёра по сцене народного артиста Бориса Михайловича Каширина (1920—1992)..

Сын Александр (живёт в Москве, работает врачом). Внучки Мария и Анастасия.

В 2008 году была включена в Книгу Почёта деятелей культуры города Омска.

Елена Александровна Аросева скончалась 13 августа 2016 года в Омске на 94-м году жизни. Похоронена 15 августа на Головинском кладбище в Москве рядом с сестрой Ольгой и родителями.

В Омске на фасаде дома по улице Ленина, 40, где долгое время жила семья Кашириных, 13 декабря 2018 года, в день открытия Года театра в РФ, была установлена мемориальная доска обоим супругам (ранее там располагалась мемориальная доска только Борису Каширину).

Творчество

Театральные роли 

 Женька Шульженко («Фабричная девчонка»)
 Раиса Ковригина («Когда цветет акация»)
 Марфинька («Обрыв»)
 Беатриче («Много шума из ничего»)
 Иветта («Матушка Кураж и её дети»)
 Наташа («Три сестры»)
 Аня («Океан»)
 Донна Роза («Суббота, воскресенье, понедельник»)
 Лиза («Валентин и Валентина»)
 Кэтрин Брюс, врач («Так начиналась легенда»)
 Мэг Стенли («Русский вопрос»)
 Фаина, она же миссис Стейнфорд («Мое сердце с тобой»)
 Тётя Тони («Проснись и пой»)
 Алла Васильевна («С вечера до полудня»)
 Роза Песочинская («Ретро»)
 Завальска, владелица галантерейной лавочки («Сверчок»)
 Полуэктова («Человек со стороны»)
 Рыжова Ольга Петровна («Сослуживцы»)
 Мама («Затюканный апостол»)
 Вера Сергеевна («Энергичные люди»)
 Чашкина («Четыре капли»)
 Катерина Ивановна («Преступление и наказание»)
 Людмила Петровна («Проходной балл»)
 Актриса («Из записок Лопатина»)
 Татьяна Николаевна («Муж и жена снимут комнату»)
 Мама («Фантазии Фарятьева»)
 Комариха («Деньги для Марии»)
 Виолетта Матвеевна Нуйкина («Мы, нижеподписавшиеся»)
 Софья Андреевна («Тревога»)
 Галина Степановна («Комната»)
 Софья Игнатьевна («Смотрите, кто пришел»)
 Домна Евстигнеевна Белотелова («Мой бедный Бальзаминов»)
 Генеральша («Село Степанчиково и его обитатели»)
 Вера Порогина («Уходил старик от старухи»)
 Малышева («Беседы при ясной луне»)
 Шарлотта («Вишневый сад»)
 Дарья Ивановна («Пучина»)
 Дора Абрамовна («Сердце, молчи...»)
 Миссис Уордль, мать мистера Уордля («Пиквикский клуб»)
 Анастасия Петровна («Мать и сын»)
 Фрау Рузам («Поездки в счастье»)

Библиография 
 «Слышишь, Машутка, пишу для тебя…»
 «Борис Каширин. В заснеженном дворике памяти»
 «Под занавес»
 «Берега любви»
 «Тропинки»

Авторские телевизионные программы 
 «Вечерний свет»(канал? год?)
 «За чашкой чая»(канал? год?)

Сборники стихов 
 Под занавес : Сб. стихов / Елена Аросева. — Омск : ЛЕО, 2002. — 127 с. : портр.; 18 см; ISBN 5-87821-094-0
 Берега любви / Елена Аросева ; М-во культуры Омской обл. — Омск : [б. и.], 2005. — 175 с. : ил., портр., факс.; 22 см

Признание и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1974)
 Почётная премия «Легенда омской сцены» (1998)
 Награждена медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», «За оборону Москвы».

Примечания

Ссылки 
СЛОВО О МАМАХ. ВЕЛИКИЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ МАТЕРИ ОМСКОЙ ЗЕМЛИ.

Персоналии:Омский академический театр драмы
Участники Парада Победы
Похороненные на Головинском кладбище